

Profils des chefs de projets en système d'information géographique (SIG). 
Le chef de projet en SIG ou géomaticien a un véritable rôle de chef de projet au sens large du terme et doit disposer de multiples compétences et connaissances, principalement métiers dans le domaine de l’information géographique, de l'informatique et d'une façon plus générale dans la gestion de projets.

Le plus souvent les chefs de projets en informations géographiques sont issus d'une formation en géomatique (MASTER 2 universitaire...) ou par l'intermédiaire d'une montée en compétence interne au sein de l'entreprise (formations...).

Champs de compétences et connaissances du chef de projet en SIG. 

Les connaissances requises doivent permettre de couvrir en partie ou dans leurs ensembles les trois domaines suivants : 
- domaine de l'information géographique: une multitude de composantes métiers intègrent les Systèmes d'informations géographiques (télédétection, cartographie, bases de données spatiales, catalogage, ...). À défaut de connaître toutes ces composantes métiers dans les détails, le chef de projet SIG doit être capable d'en maîtriser une grande partie (ex.: norme ISO 19115 de l'information géographique ou solution de gestion des données dans les bases de données spatiales...) ;
- domaine de l'informatique: il doit avoir une connaissance sur la politique interne en matière d'informatique au sein de son entreprise (ex. : dans les grandes entreprises, il doit connaître les modes de fonctionnements et procédures à suivre pour basculer d'un projet fini vers une exploitation définitive du service de production et de ses utilisateurs finaux). Techniquement, les bases de l'algorithmie et des modèles de développements logiciels ainsi que les langages associés et les solutions logicielles d'ordre générales (OS) ou métiers (SIG) accessibles (Open Source, libres ou propriétaires).
- domaine de la gestion de projet: réalisation, animation et suivi d'une Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA), Maîtrise d'œuvre (MOE). Les actions peuvent se traduire par la rédaction de documents (cahier de charges ou étude de faisabilité, plan d'actions,...), la mise en place d'appels d'offres (avec les services concernés dans son entreprise) pour la consultation de sociétés extérieures MOE du projet (ex. : Développements d'une Infrastructure de données géographiques...) ou participer à la rédaction des réponses aux appels d'offres (marchés publics...) afin d'obtenir des financements.

Il travaille le plus souvent avec les administrateurs systèmes, les administrateurs de bases de données (DBA) et les utilisateurs finaux du projet.

Voir aussi

Articles connexes
Système d'information géographique
Géomatique
Chef de projet

Liens externes
Liste des écoles/formations en Chef de projet SIG (non exhaustif)
Site SIG-France.org
Liste des masters SIG d'après Georezo

Métier de la gestion de projet